Cecilia (auch Cécilia und Cecelia) ist eine Form des weiblichen Vornamens Cäcilie.

Namensträgerinnen 
 Cecilia, Künstlername der spanischen Sängerin Evangelina Sobredo Galanes (1948–1976)
 Cecilia Andersson (* 1982), schwedische Eishockeytorhüterin
 Cécilia Attias (* 1957), französisches Mannequin und Ex-Ehefrau von Nicolas Sarkozy
 Cecilia Baena (* 1986), kolumbianische Speedskaterin
 Cecilia Bannerman, Politikerin in Ghana
 Cecilia Bartoli (* 1966), italienisch-österreichische Opernsängerin
 Cecilia Bolocco (* 1965), chilenische Moderatorin und Schauspielerin
 Cecilia Brækhus (* 1981), norwegische Boxerin kolumbianischer Abstammung
 Cecilia Nina Cavendish-Bentinck (1862–1938), britische Aristokratin, Großmutter der Königin Elisabeth II.
 Cecilia Chacón (* 1971) peruanische Unternehmerin und Politikerin
 Cecilia Colledge (1920–2008), britische Eiskunstläuferin
 Cecilia Dahlman (* 1968), schwedische Tennisspielerin
 Cecilia Ehrling (* 1984), schwedische Profitänzerin
 Cecilia Gasdia (* 1960), italienische Opernsängerin
 Cecilia Hagen (* 1946), schwedische Journalistin und Schriftstellerin
 Cecilia Jarlskog (* 1941), schwedische theoretische Physikerin
 Cecilia Kunz (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Cecilia Lindqvist (1932–2021), schwedische Sinologin, Schriftstellerin und Fotografin
 Cecilia Malmström (* 1968), schwedische Politikwissenschaftlerin und Politikerin der Partei Liberalerna
 Cecilia Mangini (1927–2021), italienische Dokumentarfilmerin, Drehbuchautorin und Fotografin
 Cecilia Medina Quiroga (* 1935), chilenische Menschenrechtlerin
 Cecilia Muñoz-Palma (1913–2006), als erste Frau Richterin des Obersten Gerichtshofs der Philippinen
 Cecilia Nilsson (* 1957), schwedische Schauspielerin
 Cecilia Payne-Gaposchkin (1900–1979), englisch-amerikanische Astronomin
 Cecilia Peck (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Cecilia Pillado (* 1966), argentinische Schauspielerin, Pianistin und Komponistin
 Cecilia Roth (* 1958), argentinische Schauspielerin
 Cecília Schelingová, Geburtsname von Zdenka Schelingová (1916–1955), slowakische Ordensfrau
 Cecilia Stegö Chilò (* 1959), schwedische Journalistin und Politikerin
 Cecilia Steiner (* 1989), Schweizer Schauspielerin
 Cecilia Underwood, 1. Duchess of Inverness (* um 1785; † 1873), britische Adlige
 Cecilia Wikström (* 1965), schwedische Politikerin der Liberalerna
 Cecilia Young (1712–1789), englische Sängerin, Händel-Interpretin

 Cecilia von Griechenland (1911–1937), Adelige aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Cecilia Johansdotter von Schweden (* um 1145; † nach 1193), Gemahlin von Knut I. Eriksson, Königin von Schweden

Variante Cecelia:
 Cecelia Ager (1902–1981), US-amerikanische Filmkritikerin und Journalistin
 Cecelia Ahern (* 1981), irische Schriftstellerin, Dramatikerin, Drehbuchautorin
 Cecelia Hall, US-amerikanische Tontechnikerin
 Cecelia Holland (* 1943), US-amerikanische Schriftstellerin
 Cecelia Veronica Peniston (* 1969), US-amerikanische Sängerin, siehe Ce Ce Peniston
 Cecelia Specht (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch 
 Caleta Cecilia
 Cecilia Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Cecilia Valdés, kubanischer Spielfilm von 1982
 Cecilia (Lied), Lied von Simon and Garfunkel (1970)
 Cecilia, Lied von Bill Ramsey (1959)

Weiblicher Vorname